Национальная портретная галерея:

 Национальная портретная галерея — в Австралии.
 Национальная портретная галерея — в Канаде.
 Национальная портретная галерея — в России.
 Национальная портретная галерея — в США.
 Национальная портретная галерея — в Швеции.
 Национальная портретная галерея — в Шотландии.

 Национальная портретная галерея — в Лондоне.